Вакабаяси — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вакабаяси, Акико — японская киноактриса.
 Вакабаяси, Тадаси (1908—1965) — японский и американский профессиональный бейсболист, питчер.
 Вакабаяси, Такэо (1917—1937) — японский футболист.